Bónis Ferenc (1627–1671) protestáns birtokos nemes, a Wesselényi-féle összeesküvés résztvevője
 Bónis Ferenc (1932–2019) zenetörténész, egyetemi tanár
 Bónis Ferenc (1943–2009) síedző